Jacques Demers (ur. 1944) – kanadyjski trener hokejowy i polityk
 Jacques Demers (ur. 1960) – kanadyjski sztangista, medalista olimpijski